Чемпионат Шотландии по футболу 2008—2009.

Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в 3 круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в 1 круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7-12 места. Клуб занявший последнее место выбывает в первый дивизион.

Самые крупные победы:

18 августа 2007, 3 тур, Рейнджерс 7:2 Фалкирк

3 мая 2008, 36 тур, Инвернесс Каледониан Тисл 6:1 Гретна

25 августа 2007, 4 тур, Селтик 5:0 Харт оф Мидлотиан

15 сентября 2007, 6 тур, Селтик 5:0 Инвернесс Каледониан Тисл

Самый результативный матч: 18 августа 2007, 3 тур, Рейнджерс 7:2 Фалкирк

Турнирная таблица 

2007-2008
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2007 году
Спорт в Шотландии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008